The Assets (entreprise)
, mini-série américaine diffusée en 2014 sur le réseau ABC.